Кастенинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1993) — немецкий гандболист.
 Кастенинг, Тимо (род. 1995) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб Ганновер-Бургдорф.